Łukasz Majewski (ur. 30 października 1982 w Radomiu) – polski koszykarz grający na pozycji niskiego skrzydłowego, piętnastokrotny reprezentant Polski, po zakończeniu kariery zawodniczej trener koszykarski.

W maju 2016 został zawodnikiem Stali Ostrów Wielkopolski. 23 sierpnia 2018 podpisał kolejną umowę z klubem.

12 stycznia 2019 zakończył karierę sportową.

19 października 2019 zadebiutował jako trener BM Slam Stali Ostrów Wielkopolski. W grudniu 2020 jego stanowisko przejął Igor Miličić.

Osiągnięcia 
Na podstawie, o ile nie zaznaczono inaczej.
 Drużynowe
  Wicemistrz Polski (2018)
  2-krotny brązowy medalista mistrzostw Polski (2010, 2017)
 2-krotny finalista pucharu Polski (2011, 2015)
 Uczestnik rozgrywek FIBA Europe Cup (2017/2018)

 Indywidualne
 Laureat nagród:
 Najlepszy:
 w obronie PLK (2010)
 Polski Debiutant PLK (2007 według PolskiKosz.pl)
 Największy Postęp PLK (2010)
 najbardziej spektakularny rzut sezonu 2017/2018 Energa Basket Ligi
 III skład PLK (2010 według dziennikarzy)

 Reprezentacja
 Uczestnik kwalifikacji do Eurobasketu (2011)

Statystyki

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie PLK 
  
 Statystyki zawodnika 
 Profil na eurobasket.com 

Polscy trenerzy koszykarscy
Polscy koszykarze
Reprezentanci Polski w koszykówce mężczyzn
Koszykarze Anwilu Włocławek
Koszykarze Polpharmy Starogard Gdański
Koszykarze Rosy Radom
Koszykarze Stali Ostrów Wielkopolski
Koszykarze Wilków Morskich Szczecin
Koszykarze Znicza Pruszków
Trenerzy Stali Ostrów Wielkopolski
Urodzeni w 1982
Ludzie urodzeni w Radomiu